Cette page présente le bilan saison par saison du FC Metz.

Metz
Football Club de Metz